Feix romà, conjunt de barres en forma de paquet cilíndric lligat amb cintes de cuir vermell, que contenien una destral que emergia per la part de dalt
 Feix (anatomia vegetal)
 Feix (matemàtiques)
 Feix (lingüística)
 Feix de llum
 Feix és un conjunt d'objectes disposats paral·lelament i lligats ensems (exemple: feix de llenya) i per extensió un conjunt de coses (feix de claus, feix d'anys, feix de reclamacions).